Модель LА200 — это микро-БПЛА гражданского назначения, разработанный и внедренный в продажу компанией Lehmann Aviation Ltd — французским производителем многоцелевых легких беспилотных летательных аппаратов — в первой половине 2014 года.

Модель LA200 разработана для ведения профессиональной панорамной и вертикальной аэрофото- и видеосъемки на камеру GoPro. Модель широко применяется в сфере корпоративных коммуникаций различными компаниями по всеми миру.

LA200 — это полностью автоматический аэро-робот, управление которым осуществляется одним оператором. Траектория полета программируется заранее на любом тач-скрин планшете Windows8, в программе подготовки и последующего контроля полета — Lehmann Operation Center . Все данные передаются на беспилотник при помощи WI-FI. БПЛА запускается с руки и после полностью автоматического выполнения миссии приземляется в заданном месте.

В середине 2015 года компанией также был выпущен новый БПЛА LA200B, специально разработанный для нужд телеканалов и кинематографа. LA200B оснащен 3х-осевым стабилизатором, позволяющим получать стабильные аэро-видео в формате высокого разрешения.

Модели LA200 и LA200B относятся к линии L-A  автоматических беспилотников Lehmann Aviation, также включающей модели LA300 и LA300AG. Линия L-A кардинально отличается от линии L-M . Последняя представляет собой линию микро-БПЛА, управляемых с земли во время полета при помощи системы наземного контроля Lehmann Aviation. Данная линия включает в себя следующие беспилотные летательные аппараты гражданского применения: LM500, LP960.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Беспилотные самолёты Франции